

Divindades
 Como - Deus da Mitologia Greco-Romana da Alegria

Pessoas
 Perry Como - cantor e actor dos Estados Unidos

Localidades

 Como (Mississippi)
 Como (Carolina do Norte)
 Como (Nevada)
 Como (Texas)
 Como (Wisconsin)

Como
Como (província)

Outros
 Lago Como

Desambiguação
Desambiguações de topônimos